Adam – imię męskie pochodzenia semickiego
 Adam – wzniesienie na terenie Czech w Górach Orlickich w Sudetach Środkowych
 Adam – miasto biblijne
 Adam – miasto w mintakacie Al-Mintakat ad-Dachilijja w Omanie
 Adam – wieś w Rumunii, w okręgu Gałacz, w gminie Drăgușeni
 Adam – amerykański komediodramat z 2009 roku w reżyserii Maxa Mayera
 Adam – jeden z głównych bohaterów Cudzoziemki, powieści Marii Kuncewiczowej
 Adam – ur. 1926, polski duchowny prawosławny, arcybiskup, ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej
 „Adam” – singel duńskiego duetu Viro

Genetyka

 Adam euroazjatycki – teoria współczesnej genetyki
 Y-chromosomalny Adam – w teorii współczesnej genetyki hipoteza twierdząca o istnieniu wspólnego przodka w linii męskiej, od którego pochodzą współcześni ludzie

Osoby noszące nazwisko Adam

 Adam (przed 1879-1887) – drzeworytnik warszawski
 Adolf Adam (1912-2005) – niemiecki duchowny katolicki, teolog, znawca liturgii katolickiej
 Adolphe Charles Adam (1803-1856) – francuski kompozytor oper i baletów, krytyk muzyczny
 Albrecht Adam (1786-1862) – niemiecki malarz scen bitewnych i koni
 Alfred Adam (1908-1982) – francuski aktor charakterystyczny, grający głównie role czarnych charakterów
 Ernest Adam (1868–1926) – polski polityk i finansista
 James Adam (1732-1794) – brytyjski (szkocki) architekt i projektant mebli
 Juliette Adam, z domu Lambert (1836-1936) − francuska pisarka, autorka opowiadań i książek o tematyce politycznej i społecznej
 Karl Adam (1912-1976) – niemiecki sportowiec, lekkoatleta i bokser, a przede wszystkim trener i teoretyk wioślarstwa, założyciel klubu wioślarskiego w Ratzeburgu
 Konrad Adam (ur. 1942) – niemiecki dziennikarz i publicysta
 Melchior Adam (około 1575-1622) – biograf, pedagog, leksykograf i historyk literatury
 Milan Adam (1928-2008) – czeski lekarz reumatolog i naukowiec, minister szkolnictwa, młodzieży i kultury fizycznej, przewodniczący Czechosłowackiej Partii Socjalistycznej
 Paul Adam (1862-1920) – pisarz francuski
 Robert Adam (1728-1792) – szkocki architekt i dekorator wnętrz, jeden z najwybitniejszych artystów klasycyzmu
 Theo Adam (1926-2019) – niemiecki śpiewak operowy
 Władysław Adam (1897-1940) – polski prawnik, działacz niepodległościowy, porucznik WP i ofiara zbrodni katyńskiej
 Wybe Adam, także Wiebe Adams (około 1590-1653) – inżynier i wynalazca pochodzenia holenderskiego, działający głównie w Gdańsku
 Ulrich Adam (ur. 1950) – polityk niemiecki
 Wilhelm Adam (1877-1949) – niemiecki oficer Wehrmachtu w randze Generalobersta

Zobacz też 

 Adam i Ewa (postacie biblijne)